BEPS est un sigle qui peut faire référence à :
 brevet européen de premiers secours, un diplôme de la Croix-Rouge ;
 Base Erosion and Profit Shifting (en français, érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices), le nom donné à l'ensemble des dispositifs fiscaux utilisés par les multinationales pour échapper à l'impôt, tel qu'étudié par l'OCDE.